José Caetano ist der Name folgender Personen:

* José de Sá Caetano (* 1933), portugiesischer Regisseur
 José Edmundo Caetano (* 1971), osttimoresischer Politiker